Waret, en Belgique, figure dans le nom de plusieurs villages wallons :

 Franc-Waret, section de la commune de Fernelmont en province de Namur
 Petit-Waret, lieu-dit de la commune d'Andenne, section de Landenne, en province de Namur
 Waret-la-Chaussée, section de la commune d'Éghezée en province de Namur
 Waret-l'Évêque, section de la commune de Héron en province de Liège

Homonymie